Bevin ist der Familienname folgender Personen:

 Elway Bevin (1554–1638), englischer oder walisischer Kirchenmusiker
 Ernest Bevin (1881–1951), britischer Gewerkschaftsführer und Politiker (Labour Party), Arbeitsminister und Außenminister
 Matt Bevin (* 1967), US-amerikanischer Politiker
 Patrick Bevin (* 1991), neuseeländischer Straßenradrennfahrer

Siehe auch:
 Mount Bevin, Berg im ostantarktischen Viktorialand
 Bevin-Gletscher, Gletscher auf der Antarktischen Halbinsel
 Bevin-Sforza-Plan, Plan einer Aufteilung der ehemaligen italienischen Kolonie Libyen und der übrigen italienischen Kolonien in Afrika